Barrio de San Juan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio de San Juan, Otzolotepec, ort, delstaten Mexiko, 
 Barrio de San Juan, Puebla, ort, Quimixtlán,